Anisembiidae är en familj av insekter. Anisembiidae ingår i ordningen Embioptera, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anisembiidae 102 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Anisembiidae